Кубок чемпионов 1970 — тринадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал прошел в Сараеве 9 апреля, титул сильнейшего впервые завоевал итальянский клуб «Иньис» (Варезе), обыгравший в финале действующего чемпиона ЦСКА.

Квалификационый раунд 

 * Тунисская команда отказалась от участия в соревновании.

1/8 финала

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1969 год в баскетболе
1970 год в баскетболе